Михаи́л Я́ковлевич Афо́нин () — управляющий трестом «Шахтёрскантрацит»; Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Михаил Яковлевич Афонин родился 2 февраля 1912 на территории нынешней  в русской шахтёрской семье.

С 1928 года работал разнорабочим. С 1935 года, по окончании Донецкого горного института — помощник начальника участка, начальник участка, помощник главного инженера, главный инженер шахты Донецкого угольного бассейна.

В годы войны — начальник шахты, начальник угольного разреза на Урале. В 1942 году принят в ВКП(б).

В 1946—1952 годы работал управляющим трестом, начальником комбината «Хабаровскуголь» в Хабаровске, в 1952—1958 — управляющим трестом «Шахтёрскантрацит» в Сталинской области. В 1957 году удостоен звания Героя Социалистического труда.

В 1958—1969 годы работал в комбинате «Донбассантрацит» (Красный Луч).

Выйдя на пенсию в 1969 году, жил в городе Красный Луч. Умер 26 ноября 1981 года.

Награды 
 орден Ленина (20.10.1943)
 Герой Социалистического Труда (медаль «Серп и Молот» № 7706 и орден Ленина; 26.4.1957) — за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году
 медали, в том числе:
 две — «За трудовое отличие» (17.2.1939, 28.10.1949)
 «За трудовую доблесть» (16.9.1952).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Донецкого технического университета
Члены КПСС